Instituto Estadual Carlos Gomes — em Belém
 Conservatório Carlos Gomes (Campinas)

Desambiguações de organizações